2 miejscowości w Polsce:
 Buczkowo – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Górzno
 Buczkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo